FK Parma () je italijanski fudbalski klub iz Parme, Italija. Klub je osnovan 1913. godine i trenutno se takmiči u Seriji B. Parma svoje mečeve igra na stadionu Enio Tardini koji ima kapacitet od 22.359 mesta. Parma je 2 puta osvajala Ligu Evrope (tadašnji Kup Uefa).

Istorija 
Parma je osnovana 27. jula 1913. kao „Verdi Foot Ball Club“ u čast stogodišnjice rođenja čuvenog operskog kompozitora Đuzepea Verdija.

Tek 1990. godine Parma prvi put u istoriji ulazi u Seriju A, i odmah počinje da ostvaruje vrlo dobre rezultate. U svojoj prvoj sezoni u Seriji A završavaju 6. na tabeli, a takođe pobeđuju klubove poput Milana, Rome i Fjorentine. Iduće sezone klub ostvaruje veliki uspeh osvajanjem Kupa Italije, dok sezone 1992/93. ostvaruje najveći dotadašnji uspeh završavanjem na trećem mestu u ligi, iza šampiona Intera i drugoplasiranog Milana. U Evropi naredne sezone osvajaju Kup pobednika kupova nakon pobede u finalu nad belgijskim Antverpenom rezultatom 3:1. Samo par meseci kasnije osvojena je još jedna evropska titula, u Evropskom superkupu pobeđen je tadašnji šampion Evrope Milan ukupnim rezultatom u dva meča od 2:1.

Sezone 1994/95. Parma osvaja Kup UEFA pobedom nad Juventusom ukupnim rezultatom 2:1 u finalu, a ujedno završavaju i kao treći u prvenstvu Italije. Posledica takvih rezultata je i dolazak novih igrača u klub, poput Đanfranka Zole, Ernana Krespa i Dina Bađa. U sezone 1996/97. „Mlekadžije“ ostvaruju najveći uspeh u Seriji A, kada su sa Ančelotijem na klupi, osvojile drugo mesto.

Godine 1999. klub ponovo osvaja Kup UEFA pobedom nad Olimpikom iz Marselja u finalu rezultatom 3:0. Iste godine osvojen je Kup Italije, kao i Superkup Italije.

Tri godine kasnije Parma po treći put osvaja italijanski kup, i to je do sada poslednji trofej koji klub osvaja. 

2003. godine glavni sponzor Parme, firma „Parmalat“, bankrotira i klub počinje da ostvaruje nešto slabije rezultate nego prethodne decenije.

Sezonu 2005/06. Parma završava kao 7. na tabeli i tako ostvaruje plasman u Kup UEFA. Dve sezone kasnije Parma po prvi put napušta Seriju A otkako je ušla u nju 1990. godine, ali se naredne sezone ponovo vraćaju u najviši rang. 

Sezonu 2013/14. Parma je završila na 6. mestu, čime je izborila pravo na učešće u Ligi Evrope, ali ipak nije igrala u Evropi zbog neplaćenog poreza.

Klub je zbog nagomilanih problema, sve većih dugova za plate osoblja i fudbalera, kao i oduzetih bodova zbog toga, u martu 2015. godine proglasio bankrot. I pored svega klubu je omogućeno da sezonu okonča u Seriji A, iako je formalno već ispao u niži rang. Pošto u međuvremenu nije pronađen kupac za klub i sa neotplaćenim dugovima, Parmi je uskraćeno pravo nastupa u Seriji B, tako da je reorganizovana pod imenom Parma Kalčo 1913, sezonu 2015/16. počela u Seriji D.  Međutim, klub se, na čelu sa Nevijom Skalom kao predsednikom, izvukao iz bankrotstva uz veliku pomoć grupe lokalnih sponzora i navijača. Prava na originalni logo su u međuvremenu otkupljena, a klub je već iste sezone, sa Luiđijem Apolonijem na klupi, izborio promociju u Seriju C, kada su neporaženi čitave sezone, oborili rekord po broju osvojenih poena u sezoni. 

Sledeće sezone klub je posle serije poraza smenio Apolonija, a zamenio ga je Roberto D'Aversa, sa kim je klub izborio promociju u Seriju B, gde su u plej-ofu bili bolji od Pjačence, Lučezea, Pordenonea i Alesandrije. Nakon promocije u Seriju B, kineski biznismen Jiang Lizhang je kupio 60% udela u vlasništvu kluba. 

Sezonu 2017/18. Parma je počela loše, ali povratkom forme i zahvaljujući najboljoj odbrani u ligi došli su u poziciju da se u zadnjem kolu prvenstva bore za direktnu promociju u Seriju A. Zahvaljujući pobedi na Specijom i remiju Frozinonea sa Fođom, Parma je izborila povratak u najjače italijansko klupsko takmičenje. Parma je postavila rekord kao jedini italijanski klub koji je izborio tri vezane promocije u viši rang takmičenja.

Prvu sezonu nakon povratka u najviši rang, Parma je okončala na 14. mestu.

Sezonu 2019/20. Parma je završila na 11. mestu. 

Pred početak sezone 2020/21. američka Krause grupa je kupila 90% udela u vlasništvu kluba. U avgustu 2020. godine D'Aversa je otpušten, a zamenio ga je Fabio Liverani. U januaru 2021. godine, Liverani je dobio otkaz jer je klub na 16 utakmica ostvario samo dve pobede, a D'Aversa je vraćen na mesto trenera.

Dana 3. maja 2021. godine, porazom od Torina (0:1), Parma je, četiri kola pre kraja prvenstva, ispala iz Serije A. Na kraju sezone klub je otpustio D'Aversu i postavio Enca Maresku za novog trenera kluba.

Uspesi 
  Serija A
 Drugo mesto (1) : 1996/97.
  Kup Italije
 Pobednik (3) : 1991/92, 1998/99, 2001/02.
 Finalista (2) : 1994/95, 2000/01.
  Superkup Italije
 Pobednik (1) : 1999.
 Finalista (3) : 1992, 1995, 2002.
  UEFA kup
 Pobednik (2) : 1994/95, 1998/99.
  Superkup Evrope
 Pobednik (1) : 1993.
  Kup pobednika kupova
 Pobednik (1) : 1992/93.
 Finalista (1) : 1993/94.

Stadion 

Parma svoje utakmice od 1923. godine igra na stadionu Enio Tardini, koji ima kapacitet od 27. 906 sedećih mesta.

Parma u evropskim takmičenjima

Poznati bivši igrači

Vidi još 
 Spisak fudbalskih klubova u Italiji

Reference

Spoljašnje veze 

 Zvanični sajt kluba
 Navijači Parme u Srbiji 
 Parma Boys 1977 navijačka grupa 
 Settore Crociato 
 Parmafans 
 Švajcarski sajt 
 Fudbalska statistika 

 
Парма
Парма